Donnepp ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Donnepp (1914–1995), deutscher Pädagoge und Publizist
 Inge Donnepp (1918–2002), deutsche Juristin und Politikerin (SPD), MdL